Kattau heißen:
 Kattau (Gemeinde Meiseldorf), Ortschaft und Katastralgemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich
 Schloss Kattau, in Niederösterreich

 Gerd Kattau (* 1950), deutscher Badmintonspieler